Die Estoril Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 25. April bis 1. Mai 2011 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand gespielt. In derselben Woche wurden in Belgrad die Serbia Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Estoril Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Albert Montañés, der in diesem Jahr jedoch beim parallel stattfindenden Turnier in Belgrad spielte. Im Finale traf der Argentinier Juan Martín del Potro auf den Spanier Fernando Verdasco und konnte sich mit 6:2, 6:2 durchsetzen.
Titelverteidiger im Doppel waren die Spanier Marc López und David Marrero. Sie schafften es auch 2011 ins Finale, unterlagen dort aber Eric Butorac und Jean-Julien Rojer in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. April 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Oeiras